HolyHell — американская пауэр-метал группа
 Unholy — финская дум-метал группа, до 1990 года известная под названием Holy Hell.
 Holy Hell — альбом американского музыканта Rob Rock.
 Holy Hell — альбом британской металкор-группы Architects.